Zielsprache steht für:

 Sprache, in die übersetzt wird, siehe Übersetzung (Linguistik)
 Computersprache, in die ein Quelltext compiliert wird, siehe Compiler
 Sprache, die ein Wort als Fremd-, Erb- oder Lehnwort übernimmt, siehe Lehnwort

Siehe auch: